Тёмные овсянки () — род воробьиных птиц из семейства овсянковых.

Экология 
Питаются семенами бамбука.

Классификация 
В состав оода включают 2 вида.

 Вьюрок синевато-серый Haplospiza rustica (Tschudi, 1844)
 Haplospiza unicolor Cabanis, 1851

Распространение 
Представители рода встречаются в от южной Мексики до северо-восточной Аргентины. Вид Haplospiza unicolor обитает на высотах до 1400 м над уровнем моря, вид Haplospiza rustica предпочитает более возвышенные участки возвышения от 1500 м до верхней границы лесной растительности.

Примечания 

Овсянковые
Роды птиц